Остров краси, острів величі () — державний гімн Домініки, прийнятий в 1967 році при набутті островом державного статусу, і повторно в 1978 році при отриманні Домінікою незалежності. Слова Вілфреда Оскара Моргана Понда, музика Лемюея Макферсона Крістіана.

Слова

Посилання

Національні символи Домініки
Національні гімни